Миддендорф:

Миддендорфы — остзейские дворянские роды.

 Миддендорф, Александр Фёдорович (1815—1894) — основоположник мерзлотоведения, российский путешественник, географ, зоолог, ботаник и натуралист.
 Миддендорф, Фёдор Иванович (1776—1856) — педагог, директор Главного педагогического института.
также
 Миддендорф, Трейси (; род. 1970) — американская актриса и кинопродюсер.